Scărișoara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Scărișoara (Alba), Gemeinde im Kreis Alba
 Scărișoara (Olt), Gemeinde im Kreis Olt

 Scărișoara (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Scărișoara (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Scărișoara (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Scărișoara (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Scărișoara Nouă, Dorf im Kreis Satu Mare